Guillaume de Royn est un nom porté par plusieurs membres de la famille de Royn (Roin), notamment deux évêques de Grenoble de la fin du  et du début du  :

 Guillaume III de Royn (mort vers 1301/1302)
 Guillaume IV de Royn ()